Albin Johansson kan syfta på:

Albin Johansson (företagsledare) (1886–1968), svensk företagsledare
Albin Johansson (friidrottare) (1981–), svensk kort- och medeldistanslöpare, aktiv 2000-talet
Albin Jerneman, (1868–1953), född Johansson, svensk konstnär
K. Albin Johansson, (1883–1963), finländsk skeppsbyggare och isbrytarkonstruktör